Тази статия съдържа списъците на монарси от следните държави и съюзи, съществували на територията на Германия:
 Крале на Източното-Франкско кралство (843-X век);
 Крале на Германия (X век-1806), включваща императорите на Свещената Римска империя;
 Имперски викарии (наместници) на Свещената Римска империя (XV—XVIII века);
 Протектори на Рейнския съюз (1806—1813);
 Президенти на Германската конфедерация (1815—1866);
 Президенти на Северогерманския съюз (1866—1871);
 Императори на Германската империя (1871—1918)

Източно франкско кралство, Свещена Римска империя 843—1806 
В този раздел са монарсите на Източното Франкско кралство, формирано след разделянето на Франкската империя през 843 г., което започва от X век и получава неофициално името кралство Германия, както и на Свещената Римска империя, основана през 962 г., основата на която е Германия. Бъдещият император след избирането си (обикновено при жив баща) до приемането на имперската корона от римския папа се нарича крал (официално най-често римски, фактически — германски). Започва с Максимилиан I, титлата крал на Германия е официално включена в императорския титул. С курсив са показани тези от монарсите на Германия, които са приели титлата на крал, но фактически не са управлявали.

Крале и императори

Имперски викарии 
По време на междуцарствие в кралство Германия ролята на временен държавен глава изпълнявали имперските викарии – херцозите на Саксония (в Северна Германия) и Рейнския пфалцграф (в Южна Германия). Тези длъжности са наследствени съответно за курфюрстите на Саксония и курфюрстите на Пфалц. По време на Тридесетгодишната война правата на имперски викарий в Южна Германия са отнети от Пфалц и предадени на Бавария.

Рейнски съюз 1806—1813

Германска конфедерация 1815—1866

Северногермански съюз 1867—1871

Германска империя 1871—1918

Ваймарска република 1918-1934

Нацистка Германия

Съюзническа окупация на Германия

ГДР и ФРГ

Президенти

Бележки

Вижте също 
 Император на Свещената Римска империя

Г
 
Монарси на Германия